Ву́лиця Сє́ченова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Сєченова — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Вулиця Сєченова — колишня назва вулиці Миколая Чарнецького у місті Ковель.
 Вулиця Сєченова — колишня назва вулиці Івана Піддбуного у місті Кременчук.
 Вулиця Сєченова — колишня назва вулиці Шумлянських у місті Львів.
 Вулиця Сєченова — колишня назва вулиці Яблунева у місті Марганець.
 Вулиця Сєченова — колишня назва вулиці Олександра Потебні у місті Суми.
 Вулиця Сєченова — колишня назва вулиці Ференца Семана у місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей